Lu jsou čínská příjmení
  (k roku 2007 52. nejčastější příjmení v ČLR),
  (k roku 2007 57. nejčastější příjmení v ČLR),
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 .

Známí nositelé příjmení Lu:
 Lu Č’ – jméno vícero osob
 Lu Čung-lien (asi 305 př. n. l. – asi 245 př. n. l.) – čínský učenec a státník období Válčících států
 Edward Lu (* 1963) – americký fyzik, astronom a astronaut NASA čínského původu
 Lu Jan-sun (* 1983) – tchajwanský tenista
 Lu Li (* 1976) – čínská sportovní gymnastka
 Lu Pan (507–440 př. n. l.) – čínský vynálezce, filozof a státník období Jar a podzimů, patron tesařů a stavitelů
 Lu Sün, vlastním jménem Čou Šu-žen (1881–1936) – čínský spisovatel, překladatel, esejista, básník a literární kritik
 Lu Tchang (kolem 1520 – kolem 1570) – čínský generál mingského období
 Lu Wen-fu (1927–2005) – čínský spisovatel

Reference

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení